Васи́лий Харла́мов: Харламов, Василий Акимович (1875—1957) — депутат Государственной Думы всех 4 созывов от Области войска Донского.
 Харламов, Василий Ильич (1921—1998) — капитан Советской Армии, Герой Советского Союза.
 Харламов, Василий Максимович (1909—1986) — советский Герой Советского Союза.
 Харламов, Василий Олегович (род. 1986) — российский легкоатлет-многоборец, тренер по лёгкой атлетике.